Дорогобужское княжество:

 Дорогобужское княжество (Смоленск)
 Дорогобужское княжество (Волынь)